
Termin -{A0}- ima više značenja.

 A-0 sistem, prvi kompajler ikad razvijen za računar
 -{ISO 216}-, A0 veličina papira